Ми́гово () — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3693 человека. Почтовый индекс — 59236. Телефонный код — 3730. Код КОАТУУ — 7320585001.

Местный совет 
59236, Черновицкая обл., Вижницкий р-н, с. Мигово, ул. Центральная, 153

Примечания

Ссылки 
 Мигово на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 
 Неофициальный сайт села Мигово

Населённые пункты Вижницкого района